Барви́ха:

 Барвиха — посёлок в Одинцовском районе Московской области.
 Барвиха (деревня) — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Барвиха (платформа) — железнодорожная платформа в Одинцовском районе Московской области.
 Барвиха (резиденция) — усадьба управления делами Президента Российской Федерации в Одинцовском районе Московской области.
 Барвиха (санаторий) — санаторий ЦК КПСС в Одинцовском районе Московской области.
 Барвиха (телесериал) — российский телесериал про школьную жизнь золотой молодёжи элитного коттеджного посёлка Барвиха.